Arenarie di Zoppé – nel comune di Zoppé di Cadore, in provincia di Belluno – sintema stratigrafico del Veneto